Багратио́н (Багратио́ни; ) — грузинская фамилия. Известные носители:

 Багратион, Александр Иессеевич (Исаак-Бег; 1705/1708 — 1773) — грузинский царевич.
 Багратиони, Баграт Георгиевич (1776—1841) — грузинский князь из царской династии Багратионов.
 Багратион, Георгий Ираклиевич (1944—2008) — глава Грузинского Царского дома (с 1957).
 Багратион, Давид Георгиевич (род. 1976) — глава Грузинского Царского дома (с 2008).
 Багратион, Дмитрий Петрович (1863—1919) — русский генерал.
 Багратиони, Дамиан Леванович (в монашестве Доментий IV; 1676—1741) — епископ Грузинской православной церкви, Католикос-Патриарх Восточной Грузии.
 Багратион, Екатерина Павловна (1783—1857) — жена полководца П. И. Багратиона.
 Багратиони, Иоанн Георгиевич (1768—1830) — грузинский писатель и просветитель.
 Иосиф (Багратиони) (после 1735 — 24 мая 1776) — грузинский религиозный деятель, митрополит Гелатский в 1760–1769 годах, Абхазский католикос в 1769—1776 годах.
 Багратиони, Михаил (1783—1862) — грузинский царевич из царской династии Багратионов.
 Багратиони, Окропир Георгиевич (1795—1857) — грузинский царевич, один из организаторов заговора 1832 года.
 
 Багратион, Роман Иванович (1778—1834) — генерал-лейтенант русской армии.

Двойные фамилии 
 Багратион-Дадиани, Нино Георгиевна (1772—1847) — статс-дама, кавалерственная дама, жена правителя Мингрелии Григория Дадиани.
 Багратион-Грузинский, Нугзар Петрович (род. 1950) — претендент на грузинский престол.

Другие значения 
 «Багратион» — советский фильм 1985 года.
 «Багратион» — советская военная операция — летнее наступление Красной Армии в 1944 году.
 «Багратион» — торгово-пешеходный мост в Москве.
 «Багратион» — дворец спорта в Можайске.
 «Багратион» — марка коньяка Кизлярского коньячного завода.
 «Багратион» — первоначальное название теплохода, 1912 года постройки.

См. также 
 Багратион-Мухранский
 Операция «Багратион» (компьютерная игра)